All může být:

 All (skupina) – americká hudební skupina
 All (album, Horace Silver) – album Horace Silvera z roku 1972
 All (album, Descendents) – album skupiny Descendents z roku 1987
 All (album, All) – album skupiny All z roku 1999